Vormala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1899-1984), enseignant et peintre finlandais
Timo Vormala (né en 1942), architecte finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois